Enzenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Enzenbach (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Siedlungsplatz an der Grenze der Gemeinde Gratwein-Straßengel zur Marktgemeinde Deutschfeistritz, beide Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Enzenbach (Rotthalmünster), Einöde des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern

Gewässer:
 Enzenbach (Andelsbach), rechter Zufluss des Andelsbachs (zum Hochrhein) bei Laufenburg (Baden), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Enzenbach (Grünaubach), rechter Zufluss des Grünaubachs bei der Enzenbachmühle von Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Enzenbach (Kleine Kyll), rechter Zufluss der Kleinen Kyll in Neroth, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Enzenbach (Mur), rechter Zufluss der Mur bei Enzenbach, Gemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Enzenbach (Pessenbach), rechter Zufluss des Pessenbachs (zum Lainbach) bei Ried, Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshaus, Bayern
 Enzenbach (Rott), rechter Zufluss der Rott bei Wangham, Markt Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Enzenbach (Valepp), linker Zufluss der Valepp an der deutsch-österreichischen Grenze nach der Ochsenalm, Markt Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern

 
Enzenbach ist ein Familienname:
 Robert Enzenbach (1927–2004), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Enselbach
 Enzbach